En Pologne, Kopaniny peut désigner :

 dans la voïvodie de Łódź
 Kopaniny, un village de la gmina de Lututów
 Kopaniny, un village de la gmina de Sokolniki

 dans la voïvodie de Silésie
 Kopaniny, un village du powiat de Częstochowa
 Kopaniny, un village du powiat de Zawiercie

dans d'autres voïvodies
 Kopaniny, un village dans la voïvodie de Lublin
 Kopaniny, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Kopaniny, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Kopaniny, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix